O Campeonato Fluminense de Rugby 2012 será a XXI edição da principal divisão do estado de Rio de Janeiro
organizada pela Federação Fluminense de Rugby.
O vencedor foi o Niterói Rugby que ganhou o suo 18º título.

Equipes participantes

Forma de disputa
O Campeonato será disputado em turno único, onde todos jogam entre eles. Os quatro melhores classificam-se para a semi-finais. Os vencedores das semi-finais farão a grande Final, já os perdedores disputarão o 3º e 4º lugares.
Os 2 piores da 1ª Fase, farão um jogo extra disputando o 5º e 6º lugares da competição. O Clube derrotado será rebaixado a Série B em 2013.

1 Fase

1 Rodada

2 Rodada

3 Rodada

4 Rodada

5 Rodada

Classificação 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Semifinais

Disputa 5º e 6º lugares

Disputa do 3º lugar

Final

Campeão

Ver também
 Campeonato Fluminense de Rugby
 Campeonato Fluminense de Rugby Série B de 2012

Ligações externas
Site da FFR - Federação Fluminense de Rugby
Página do Guanabara Rugby
Blog do Itaguaí Rugby
Página do Niteroi Rugby
Página do Rio Rugby

Campeonato Fluminense de Rugby
Rugby de 2012 no Brasil